

Toponyme

Nieuwlande, village de Drenthe, appartenant aux communes de Coevorden et Hoogeveen
 Nieuwlande, village englouti et ancienne commune de Zélande

Voir aussi 
 La page d'homonymie Nieuwland